

Cinema e televisione 
 La mandragora (Alraune) – film del 1928 diretto da Henrik Galeen
 La mandragora (Alraune) – film del 1952 diretto da Arthur Maria Rabenalt
 La mandrágora – serie televisiva spagnola del 1997 diretta da Félix Romeo e Miguel Sarmiento

Letteratura 
 La Mandrágora – gruppo di poeti surrealisti cileni
 La Mandragora – casa editrice italiana fondata nel 1989

Musica 
 La mandrágora – album di Javier Krahe, Joaquín Sabina e Alberto Pérez del 1981

Pagine correlate 
 La mandragola (disambigua)
 Mandragora (disambigua)